Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 256 dans le monde.

 Route fédérale 256 en Allemagne
 Route 256 en Nouvelle-Écosse, Canada